Wenceslao Díaz puede referirse a:
 Wenceslao Díaz Gallegos, médico chileno;
 Wenceslao Díaz Colodrero, abogado y político argentino;
 Wenceslao Díaz Zárate, deportista venezolano;